El topónimo El Campillo puede hacer referencia a:

 El Campillo (Adra)
 El Campillo (Chirivel)
 El Campillo (Purchena)
 Diputación del Campillo
 El Campillo (Vélez-Rubio)
 El Campillo (Huelva)
 El Campillo (Jaén)
 San Bartolomé-El Campillo
 El Campillo (La Luisiana)
 El Campillo (Mairena del Alcor)

 El Campillo (Teruel)

 El Campillo de la Jara 

 Villanueva del Campillo 
 El Campillo (Salamanca)
 El Campillo (Valladolid)
 El Campillo (Zamora)

 El Campillo (Arganda del Rey)
 El Campillo (El Escorial)
 El Campillo (San Lorenzo de El Escorial)
 Monasterio del Campillo
 El Campillo (El Vellón)

 El Campillo (Moratalla)
 Laderas del Campillo
 El Campillo (Ojós)

 El Campillo (Logroño)

 El Campillo (Vizcaya)